Лев Ги́ршевич Магаза́ник (род. 1931) — советский и российский нейрофизиолог, доктор биологических наук, профессор, академик РАН (2016), лауреат премии имени Л. А. Орбели (2016).

Биография 
Родился 19 апреля 1931 года в Одессе в семье военного врача. В 1933 году семья переехала в Ленинград, где отцу предоставили новое место работы.

Окончил среднюю школу с серебряной медалью и без вступительных экзаменов был зачислен в 1-й Медицинский институт имени академика И. П. Павлова. По распределению после окончания медицинского института в 1955—1957 годах работал главным врачом туберкулезной больницы в поселке Куркийоки Карельской АССР.

В 1957 году перешёл на работу в Институт эволюционной физиологии и биохимии имени И. М. Сеченова, который с января 1956 года стал новым научным центром Ленинграда. В те времена его возглавлял выдающийся физиолог Л. А. Орбели, трудились классики физиологической науки А. Г. Гинецинский, Е. М. Крепс. Под руководством профессора М. Я. Михельсона начал работать в лаборатории фармакологии, в которой проводились сравнительно-фармакологические исследования по выяснению молекулярного строения и функции холинорецепторов и холинэстераз и их изменений в процессе эволюции.

В 1959 году защитил кандидатскую диссертацию, тема: «Механизм и экспериментальная терапия спазма бронхов, вызываемого некоторыми холинопозитивными веществами». В 1969 году становится заведующим лабораторией биофизики синаптических процессов, которую сам же и основал.

В 1970 году защитил докторскую диссертацию «Механизмы активации постсинаптической мышечной мембраны».

В 1996 году избран профессором кафедры физиологии медицинского факультета Санкт-Петербургского государственного университета.

30 мая 1997 года избран членом-корреспондентом РАН по Отделению физиологии (физиология человека и животных), 28 октября 2016 года избран академиком РАН.

С 24 апреля 2018 года — главный редактор «Российского физиологического журнала им. И. М. Сеченова». В настоящее время — главный научный сотрудник Института эволюционной физиологии и биохимии им. И. М. Сеченова.

Научная деятельность 
Ведущий специалист в области отечественной и зарубежной нейрофизиологии.

Исследовал молекулярные механизмы синаптической передачи, в частности постсинаптического действия медиаторов, функционирования ионных каналов и других, избирательного действия различных нейротоксинов на определенные типы рецепторов.

Пионер в создании новых инструментов изучения молекулярной организации каналов биологических мембран, а также открытии селективного действия ряда новых нейротоксинов на определенные типы синаптических рецепторов. Одним из первых синаптологов он приступил к выяснению тонких молекулярных механизмов пресинаптической модуляции экзоцитоза медиаторов с целью поиска путей фармакологического контроля над этим малоизученным процессом.

Проводил совместные исследования в научных лабораториях университетов Парижа (1990—1991), Женевы (1993), Ноттингема (1994—1995), Мюнхена (1998), результаты которых получили блестящие отзывы и явились огромным вкладом в мировую сокровищницу нейробиологии, служат фундаментальным вкладом в разработку новых лекарственных средств управления синаптическими процессами между нейронами у здоровых и больных.

Автор более 250 статей. Среди российских физиологов он является одним из наиболее часто цитируемых в мировой литературе.

Общественная деятельность 
Участие в научных организациях:
 сопредседатель оргкомитета Всероссийской конференции «Человек и его здоровье»
 заместитель председателя диссертационного совета Института эволюционной физиологии и биохимии имени И. М. Сеченова РАН
 почетный член Британского физиологического общества
 член общества по нейронаукам США
 член общества имени Я. Пуркинье (Чехия)
 член правления Физиологического общества имени И. П. Павлова
 председатель проблемной комиссии физиологии нервной клетки научного совета РАН по физиологическим наукам
 член бюро научного совета по биологическим мембранам РАН

В 1979 году выступил редактором перевода книги С. Куффлера и Дж. Николса «От нейрона к мозгу».

В СПбГУ на медицинском факультете читает лекционный курс физиологии нервной и сенсорной систем для студентов второго курса лечебного факультета.

Под его руководством защищено 3 докторские и 13 кандидатских диссертаций.

Проекты его научных исследований на протяжении 1997—2007 годов поощряются «Грантами Президента Российской Федерации для поддержки молодых ученых и ведущих научных школ Российской Федерации».

В январе-феврале 2006 года в Москве на базе факультета фундаментальной медицины МГУ он участвовал в работе школы «Современный курс лекций по классической физиологии», в рамках которой прочитал лекцию «Строение и функции центральных и нервно-мышечных синапсов».

Награды 
 Государственная премия СССР (с составе группы, за 1989 год) — за исследование механизмов блокирования хемоуправляемых ионных каналов в периферических синапсах
 Орден Дружбы (2002)
 Премия имени Л. А. Орбели (2016) — за цикл работ «Исследование эволюции молекулярных механизмов синаптической передачи»
 звание «Соросовский профессор» (1999—2003)
 Медаль «В память 300-летия Санкт-Петербурга» (2003)
 Почетный профессор Казанского медицинского университета (2001)

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Нейрофизиологи СССР
Нейрофизиологи России
Соросовские профессора
Выпускники Санкт-Петербургского медицинского университета
Преподаватели Санкт-Петербургского государственного университета
Лауреаты премии имени Л. А. Орбели